Mere Contemplations – trzeci album norweskiego zespołu blackmetalowego Enslavement of Beauty. Płyta ukazała się w 2007 roku nakładem wytwórni INRI Unlimited. Muzykę skomponował Tony Eugene Tunheim, a teksty napisał Ole Alexander Myrholt (z wyjątkiem części "X and Moments", która pochodzi z wiersza Emily Dickinson).

Lista utworów

Twórcy 
 Ole Alexander Myrholt - śpiew
 Lisa T. Johnsen - śpiew
 Tony Eugene Tunheim - gitara, instrumenty klawiszowe

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Enslavement of Beauty
Albumy muzyczne wydane w roku 2007